Harlem-148th Street est une station du métro de New York située dans le quartier de Manhattan. Elle est située sur l'IRT Lenox Avenue Line dont elle constitue le terminus nord.

Les métros 3 s'y arrêtent tout le temps.

Situation sur le réseau

Histoire

Services aux voyageurs

Accès et accueil

Desserte

Intermodalité

À proximité

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Métro de New York

Liens externes 
 .

Station du métro de New York
Station de métro mise en service en 1968
Ligne 3 du métro de New York